Открытый чемпионат Антальи по теннису 2021 (англ. "2021 Antalya Open") - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Анталье (Турция) на хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 32 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 426 тысяч евро. В 2021 году турнир проходил с 4 по 13 января.

Общая информация 
Чемпионы 2021 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 4 января 2021.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Ерги Киркин 
  Марсель Ильхан
  Алтуг Челикбилек

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
 Михаэль Врбенски
 Павел Котов
 Алекс Молчан
 Димитар Кузманов
 Маттиас Бахингер
 Адриан Андреев

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Ссылки 
  

Анталья
Теннис
Январь 2021 года